«Дети проклятых» () — кинофильм.

Сюжет 
Шестерых детей со всего мира отбирают для проекта ЮНЕСКО по изучению одарённых детей. В Британии этим занимаются психолог Том Левелин и генетик Девид Невиллс. Их интересует мальчик Пол, которого ненавидит его мать Диана, уверяющая учёных что не имела связи с мужчиной. Учёные верят ей после того, как выясняется, что дети из США, Советского Союза, Нигерии, Китая и Индии тоже не имеют отцов и, как и Пол, обладают телепатическими способностями. Другой учёный, Колин Вебстер, агент спецслужб, хочет забрать Пола для опытов. Пол бежит, собирает других детей из посольств и все вместе укрываются в заброшенной церкви в районе Лондона Саутварк. После того как они с помощью телекинеза убивают нескольких официальных лиц, пытавшихся их захватить, власти решают применить силу — военных. В итоге дети погибают.

Отличия от фильма «Деревня проклятых» 
В отличие от первого фильма здесь дети не имеют белого цвета волос — в первом фильме цвет волос был следствие того, что дети имели между собой родственную связь (один из персонажей говорит, что у них был один «отец»). Здесь же дети все происходят из разных народов и тема родства не затрагивается. 

Ещё одно глобальное отличие в том, что в первом фильме дети пытались заполонить Землю такими же как они. Здесь же дети хотят, чтобы им позволили самостоятельное существование, и не преследуют каких-либо целей по захвату Земли. В то же время в этом фильме затронута религиозная тема — большая часть действия разворачивается в церкви, а сами дети преподносятся как некие христоподобные; взрослые убивают их, не сумев подняться до их нравственного и интеллектуального уровня.

Интересные факты 
В 1982 году британская группа Iron Maiden выпустила альбом «The Number of the Beast», в который вошла песня, основанная на сюжете фильма «Дети проклятых», под одноимённым названием Children Of The Damned. А в 1997 году эта песня была исполнена группой Therion на альбоме «A’arab Zaraq – Lucid Dreaming».

См. также 
Гадкие лебеди — фильм по повести братьев Стругацких с похожим финалом.

Ссылки 
 
 
 «Дети проклятых» на сайте TCM Movie Database

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1964 года
Фантастические фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы о детях
Фантастические фильмы ужасов
Чёрно-белые фильмы ужасов